До 2004. пребројано је преко 4.000 (4.001) врста минерала препознатих од стране -{IMA}-. Од њих 150 могу се описати као „чести," осталих 50 као „мање чести," а остали су „ретки“ или „изузетно ретки."

Овде се налази списак честих минерала који се јављају у природи, за комплетну листу (око 4000) имена свих минерала погледати: Списак минерала (потпун) (en)
Извор mindat.org.

Овај списак тренутно обухвата 143 минерала.

Азбучни списак минерала

Спољашње везе 

 :en:Mineral collecting
 Каталог минерала на руском језику
 mindat.org - База података минерала 
 fremontica.com - 308 MINERALS

Минерали
Минерали